El término Nibiru puede referirse a:

 Nibiru (planeta), cuerpo celeste de la mitología babilónica, identificado con Júpiter o con la estrella polar;
 Nibiru (asociación), sociedad astronómica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México;
 Nibiru (2019), álbum musical de Ozuna.